Garmou ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Garmou (1921–1999), irakischer Geistlicher, Erzbischof der Erzeparchie Mosul 
 Ramzi Garmou (* 1945), irakischer Geistlicher, chaldäisch-katholischer Erzbischof von Diyarbakır